Clarence Kparghai (né le  à Monrovia au Liberia) est un joueur professionnel de hockey sur glace bi-national suisse et libérien.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière junior avec le CP Berne, dans le championnat junior suisse. Après trois saisons, il fait le saut chez les professionnels en joignant les rangs du SC Langenthal en 2004-05. Il participe au championnat du monde junior de hockey sur glace en 2005 avec l'équipe de la Suisse. Il joue ensuite des parties avec le HC Davos, ainsi qu'avec d'autres équipes de la Ligue nationale B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||CP Berne U20 ||Juniors Élites A ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2002-2003 ||CP Berne U20||Juniors Élites A ||36 ||4 ||4 ||8 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||CP Berne U20||Juniors Élites A ||34 ||5 ||9 ||14 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||SC Langenthal ||LNB ||24 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HC Coire ||LNB ||18 ||2 ||4 ||6 ||32 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8 
|-
| 2005-2006 || HC Davos ||LNA ||24 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||HC Thurgovie ||LNB ||30 ||3 ||11 ||14 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || HC Bienne ||LNB ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||20 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
| 2006-2007 || HC Davos ||LNA ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||HC Olten ||LNB ||39 ||9 ||9 ||18 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || HC Bienne ||LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||HC Bienne ||LNA ||50||0 ||1 ||1||28 ||20 ||0 ||0 ||0 ||24
|-
|2009-2010 ||HC Bienne ||LNA ||41 ||0 ||3 ||3 ||14 ||7 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2010-2011 ||HC Bienne ||LNA ||43 ||1 ||6 ||7 ||26 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||HC Bienne ||LNA ||49 ||7 ||6 ||13 ||22 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2012-2013 ||HC Bienne ||LNA ||37 ||0 ||6 ||6 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 ||HC Lugano ||LNA || 39 || 2 || 5 || 7 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
|2014-2015 || HC Lugano ||LNA ||34 || 1 || 1 || 2 || 24 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2015-2016 || HC Lugano ||LNA || 50 || 2 || 5 || 7 || 16 || 14 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2016-2017 || HC Lugano ||LNA || 
|-
|2017-2018 || HC Lugano ||LNA ||20 || 1 || 4 || 5 || 2 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HCB Ticino Rockets  ||LNB ||17 || 0 || 2 || 2 || 16 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || EHC Kloten ||LNA ||7 || 0 || 1 || 1 || 2 || 11 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|2018-2019 || HCB Ticino Rockets ||LNB ||23 || 3 || 4 || 7 || 24 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Davos ||LNA ||5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Olten ||LNB ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 9 ||1 ||0 ||1 ||10

|2005|| Suisse -20 ans||CM -20 ans ||6 ||0 ||1 ||1 ||10||

Palmarès 
 Champion de Suisse LNA en 2005 avec le HC Davos 
 Champion de Suisse LNB en 2007 et 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Monrovia
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur libérien de hockey sur glace
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Lugano
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace